Вита́лий Дорофе́ев:
 Дорофеев, Виталий Валентинович (род. 1956) — советский футболист, тренер.
 Дорофеев, Виталий Николаевич (род. 1937) — советский и украинский тренер по боксу.